

Pessoas
Jerome Kersey

Localidades
Kersey (Colorado)
Kersey (Pensilvânia)
Kersey (Suffolk)

Desambiguação